Garry Chalk, attore statunitense
Gary Chalk, illustratore britannico